Junnan – prowincja w Chinach
 Yunnan (herbata)
 Yunnan (rasa koni)